Pitbull může být:

 Americký pitbulteriér – plemeno psa
 Pitbull (rapper) (Armando Christian Pérez, * 1981) – kubánsko-americký rapper
 Régis Pitbull (Régis Fernandes Silva, * 1976) – brazilský fotbalista